Edwin Banguera – calciatore colombiano, difensore
 Geovanni Banguera – calciatore colombiano, portiere
 Máximo Banguera – calciatore ecuadoriano, portiere